Van Kooten is een Nederlandse familienaam en kan verwijzen naar:

Nederlandse personen 
 Theodorus van Kooten (1749-1813), dichter, hoogleraar en politicus
 Gijsbertus Johannes van Kooten (1851-1923), luitenant-generaal
 Willem van Kooten (1941), alias Joost den Draaijer, ondernemer en voormalig radio-dj 
 Kees van Kooten (1941), cabaretier en schrijver
 Reinier van Kooten (1950), (emeritus) predikant en theoloog
 Cees van Kooten (1948-2015), voetballer en voetbaltrainer
 Kasper van Kooten (1971), acteur en cabaretier
 René van Kooten (1972), musicalster, zanger en acteur
 Kim van Kooten (1974), actrice en scenariste 
 Femke Merel van Kooten-Arissen, politica, Lid van de Tweede Kamer.

Kooten, van